Il doppio femminile  del torneo di tennis Prague Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Nicole Pratt che hanno battuto in finale Jelena Kostanić e Barbora Strýcová (6)6–7, 6–4, 6–4

Teste di serie 

 Iveta Benešová /  Dinara Safina (semifinali)
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (campionesse)

 Eléni Daniilídou /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2005